Torneo Apertura 2008 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2008 en Argentina.
 Torneo Apertura 2008 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2008 en Chile.
 Torneo Apertura 2008 en Colombia.
 Torneo Apertura 2008 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2008 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2008 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2008 en Honduras.
 Torneo Apertura 2008 en México.
 Torneo Apertura 2008 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2008 en Panamá.
 Torneo Apertura 2008 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2008 en Perú.
 Torneo Apertura 2008 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2008 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Clausura 2008,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2007,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2009,  desambiguación.